Рейган ():

Фамилия 
 Рейган, Джон Хеннингер (1818—1905) — американский политик, сенатор США от Техаса.
 Рейган, Нэнси (1921—2016) — вдова бывшего президента США Рональда Рейгана.
 Рейган, Рональд (1911—2004) — 40-й президент США (с 1981 по 1989). 33-й губернатор Калифорнии (1967—1975).
 Рейган, Фэй (род. 1988) — американская фотомодель и порноактриса.

Прочее 
 «Рейган» — американский биографический фильм Шона Макнамары, рассказывающий о президенте США Рональде Рейгане.
 «Рональд Рейган» — американский авианосец типа «Нимиц».
 «Рональд Рейган» — батальон сальвадорской правительственной армии во время гражданской войны.
 Рейган — округ в Техасе.

См. также 
  () (1977 г. р.) — канадская актриса.